

Títols d'obres 
 Lost Horizon (novel·la), novel·la escrita per James Hilton (1933)

Adaptacions de l'obra de James Hilton:
 Lost Horizon (títol en català: Horitzons perduts), pel·lícula estatunidenca de 1937 dirigida per Frank Capra
 Lost Horizon (títol en català: Horitzons perduts), pel·lícula estatunidenca de 1973 dirigida per Charles Jarrott

Miscel·lània 
 Lost Horizon (banda), grup musical suec de power metal
 Lost Horizon (videojoc), videojoc desenvolupat per Animation Arts i publicat per Deep Silver el 2010